Села:
 Рай-Олександрівка — Донецька область, Слов'янський район
 Рай-Олександрівка — Луганська область, Попаснянський район